Okręty US Navy o nazwie USS „Olympia”, pochodzącej od miasta Olympia:
 Pierwszy „Olympia” (C-6) był krążownikiem pancernopokładowym, który był w służbie w latach 1895 - 1922. Brał udział w wojnie hiszpańsko-amerykańskiej. Obecnie okręt muzealny w Filadelfii
 Drugi „Olympia” (SSN-717) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1984 i pozostaje w niej nadal (stan na 2007 rok).

Olympia